Marla bezeichnet
 Marla (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Marla (South Australia), einen Ort in Australien
 Marla (Mafate), einen Ort auf der Insel La Réunion